Грегуар — фамилия.

Известные носители:
 
 Грегуар, Джон — голландский художник.
 Грегуар, Кристин (род. 1947) — американский политик-демократ.
 Грегуар, Оливия (род. 1978) — французский политик.
 Грегуар, Оскар — бельгийский ватерполист и пловец.
 Грегуар, Пепе — голландский скульптор, медайлер, керамист.
 Грегуар, Поль — канадский кардинал.
 Грегуар, Поль — голландский скульптор.
 Грегуар, Тьери — французский контртенор.

Также 
 Грегуар (музыкант) — французский певец и автор песен.